«Нежная и порочная Эммануэль» () — французский эротический триллер режиссёра Хесуса Франко (фильм вышел на год раньше, нежели ставший впоследствии всемирно известным фильм Эммануэль режиссёра Жюста Жакена).

Сюжет 
Пианистку Эммануэль находят мёртвой и с сильно изуродованным лицом. В ходе расследования выясняется, что при жизни, несмотря на очень ревнивого мужа, Эммануэль вела обильную сексуальную жизнь на стороне.

В ролях 
 Норма Кастель — Барбара (Эммануэль) Орст
 Джек Тейлор — Мишель Древиль
 Лина Ромай — Грета Дуглас
 Элис Арно — Ивонн

Ссылки 

Эротические фильмы-триллеры
Фильмы Хесуса Франко
Фильмы-триллеры Франции
Эротические фильмы 1970-х годов